La stagione 2005 del Campionato del mondo rally è stata la 33ª manifestazione riconosciuta dalla FIA e dal World Rally Championship.

La competizione mondiale è stata disputata dal 21 gennaio al 13 novembre.

Il campionato in questione, composto da 16 prove collocate in altrettante nazioni, vede trionfare ancora una volta il francese Sébastien Loeb che precede nel podio finale il norvegese Petter Solberg e il finlandese Marcus Grönholm. Il titolo dei team viene vinto dalla Citroën Total World Rally Team.

Eventi di rilievo 

Il vincitore del mondiale Sébastien Loeb nell'arco della stagione ha avuto un andamento costante e durante l'evento è stato l'artefice di due importanti record:

 Unico pilota della storia ad aver vinto 6 rally consecutivamente. (Nuova Zelanda, Italia, Cipro, Turchia, Grecia, Argentina)
 È riuscito ad aggiudicarsi tutte e 12 le prove in programma del Rally di Francia.

Durante la prova speciale numero 15 del rally d'oltremanica, Michael Park, copilota dell'estone Markko Märtin, perde tragicamente la vita in seguito ad un violento scontro con un albero mentre lo stesso Märtin rimane illeso.

Calendario

Team e piloti

Risultati e classifiche

Sistema punteggio 
*In vigore dal 1997

Classifica finale piloti

Classifica finale costruttori

Risultati WRC 
Le tabelle riportano i risultati dei primi tre piloti nelle varie prove del mondiale.

Note

Voci correlate 
 World Rally Car
 Federazione Internazionale dell'Automobile

Altri progetti

Collegamenti esterni